

Persone
 Adolf Bachmann (1849-1914) − storico e politico boemo
 Adolph Bachmann (1890–...) – calciatore svizzero, di ruolo attaccante, fratello minore di Heinrich
 Albert Bachmann (1863-1934) – filologo, linguista, lessicografo e germanista svizzero
 Alexander Bachmann (1994) – taekwondoka tedesco
 Angelika Bachmann (1979) – ex tennista tedesca
 Axel Bachmann (1989) – scacchista paraguaiano
 Carl Ludwig Bachmann (1743-1809) – gambista e liutaio tedesco
 Daniel Bachmann (1994) – calciatore austriaco, di ruolo portiere
 Frank Bachmann (1977) – ex pallavolista tedesco
 Heinrich Bachmann, noto in Italia come Enrico Bachmann o Bachmann I (1888-1980) – calciatore e allenatore di calcio svizzero, fratello maggiore di Adolph
 Ingeborg Bachmann, nota anche come Ruth Keller (1926-1973) – poetessa, scrittrice e giornalista austriaca
 Kurt Bachmann (1936-2014) – cestista filippino
 Ludwig Bachmann (1856-1937) – biografo e storico tedesco
 Lutz Bachmann (1973) – attivista tedesco
 Michele Bachmann, nata Amble (1956) – politica e avvocato statunitense
 Niklaus Franz von Bachmann (1740-1831) – generale svizzero che combatté le guerre napoleoniche
 Paul Bachmann (1837-1920) – matematico tedesco
 Ramona Bachmann (1990) – calciatrice svizzera, di ruolo attaccante
 Sebastian Bachmann (1986) – schermidore tedesco
 Silke Bachmann (1977) – ex sciatrice alpina italiana specialista delle gare tecniche
 Tanja Bachmann, in arte TinkaBelle (1981) – cantante svizzera
 Tina Bachmann (1986) – biatleta tedesca
 Werner Emmanuel Bachmann (1901-1951) – chimico statunitense

Altro
 Nodo bachmann – nodo autobloccante usato nelle arrampicate e nell'alpinismo
 Reazione di Gomberg-Bachmann – reazione di accoppiamento arile-arile via sali di diazonio

Pagine correlate
 Bachman
 Backman